Retegui ist der Familienname von

 Carlos José Retegui (* 1969), argentinischer Hockeyspieler
 Micaela Retegui (* 1996), argentinische Hockeyspielerin